А-3 — надувная, складная лодка, изготавливаемая из прорезиненной ткани.

Лодка применялась в РККА, инженерными войсками ВС Союза ССР, как в виде плавучих устоев, в мостах и паромах, так и в виде отдельных лодок, снаряжаемых для переправ и десанта. Надувная десантная лодка А-3 применялась в качестве понтонов в понтонных парках ПА-3 и МдПА-3.

Техническое описание
Лодка состоит из:  
 воздухонепроницаемой камеры, изготовленной из прорезиненной парусины;  
 водонепроницаемого матерчатого дна, имеющего специальное приспособление для постановки подвесного мотора;  
 съемного складного деревянного днища;  
 каната, прикрепленного вдоль экваториальной линии снаружи и служащего для лодки кранцем, предохраняющим лодку от повреждений борта о пристань; 
 воздухонагнетательной системы, включающей в себя:  
 а) четыре бронзовых вентиля, расположенных на лодке; 
 б) четыре ножных меха; 
 в) четыре резиновых шланга длиной 2,5 метра, с наконечниками для крепления к меху и вентилю. 

Принадлежности снаряжения: девяти вёсел, два багра, причальный канат, одиннадцати штропов и сумка с починочным материалом и запасными частями. 

Переносится лодка 7—9 человеками. Поднимает 25—30 человек пехоты или одно 76-мм орудие. Для передвижения требует 6—8 гребцов при одном рулевом. Скорость приготовления лодки для спуска на воду (в том числе надувания) 12—15 минут. При помощи  мостовых парков на лодках А-3 (в зависимости от парка) можно навести мост длиной 120 метров, шириной 2,3 метра. Для перевозки отдельных команд орудий, повозок и так далее делаются паромы из трёх лодок, грузоподъемностью 10,5 тонны, и из пяти лодок грузоподъемностью 17,5 тонны. Лодки снабжаются забортными моторами в 20 л. с.

Примечания

Литература 

 Военно-инженерная техника. — , Воениздат НКО СССР. 1938 г.
 Наставление по инженерному делу для пехоты РККА. — М. Воениздат НКО СССР. 1939 г.

Ссылки 

Десантные надувные лодки